Weilerhof ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Weilerhof (Niederkassel), Ortsteil der Stadt Niederkassel, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weilerhof (Zusmarshausen), Ortsteil des Marktes Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Höfe:
 Ossum-Bösinghoven#Weilerhof, Gutshof nahe Bösinghoven (Meerbusch), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Fischenich#Weilerhof, Gutsanlage nahe Fischenisch (Hürth), Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weilerhof (Helmstadt), Gehöft nahe Helmstadt (Helmstadt-Bargen), Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg